Ludovic Obraniak (né en 1984), footballeur international polonais ;
  (1902-1943), militant politique polonais.

Patronyme polonais